Altdorf ist der Name folgender geographischen Objekte:

Städte und Gemeinden:
 Altdorf bei Nürnberg, Stadt im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Altdorf (Landkreis Böblingen), Gemeinde im Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Altdorf (Landkreis Esslingen), Gemeinde im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Altdorf, früherer Name von Weingarten (Württemberg), Stadt im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Altdorf (Niederbayern), Markt im Landkreis Landshut, Bayern
 Altdorf (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Altdorf UR, Gemeinde, Hauptort des Kantons Uri, Schweiz
 Altdorf SH, Dorf im Kanton Schaffhausen, Schweiz
 Altdorf, deutscher Name von Bassecourt, Gemeinde im Kanton Jura, Schweiz
 Altdorf, deutscher Name von Altorf, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Altdorf, deutscher Name von Spišská Stará Ves, Stadt im Bezirk Kežmarok, Slowakei

Gemeindeteile:
 Altdorf (Alteckendorf), Ortsteil von Alteckendorf, Département Bas-Rhin, Frankreich
 Altdorf (Babenhausen), Wüstung bei Babenhausen, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Altdorf (Biessenhofen), Ortsteil von Biessenhofen und historischer Name der Gemeinde Biessenhofen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Altdorf (Emmendingen), Stadtteil von Emmendingen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Altdorf (Ettenheim), Ortsteil von Ettenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Altdorf (Geithain), Ortsteil von Geithain, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Altdorf (Haag), Ortsteil von Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf, Bayern 
 Altdorf (Inden), Wüstung in der Gemeinde Inden, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Inden/Altdorf, Gemeindeteil von Inden, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Altdorf (Landshut), Teilgemarkung der kreisfreien Stadt Landshut, Niederbayern, Bayern
 Altdorf (Schöntal), Weiler im Ortsteil Marlach der Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Altdorf (Titting), Ortsteil von Titting, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Altdorf, deutscher Name von Stará Ves (Hradiště), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Tschechien
 Altdorf, deutscher Name von Stara Wieś (Pszczyna), Stadtteil von Pszczyna, Polen

sowie:
 Universität Altdorf, Hochschule in Altdorf bei Nürnberg (1575 bis 1809)
 Kloster Altdorf (Altorf), Benediktinerkloster in Altorf im Elsass
 Kapuzinerkloster Altdorf, Kloster in Altorf im Uri (bis 2009)
 Kapuzinerinnenkloster Altdorf, Kloster in Altorf im Uri (bis 2004)
 Schloss Altdorf (Hallein), Restaurant im Land Salzburg

Altdorf ist der Name folgender Personen:
 Kunigunde von Altdorf (um 1020–1054), Stammmutter der Welfen

Siehe auch:
 Aldorf
 Altdorfer
 Altorf
 Stara Wieś
 Altendorf
 Altes Dorf